Швейггер (нем. Schweigger) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Швейггер, Август Фридрих (1783—1821) — немецкий натуралист.
 Швейггер, Иоганн Соломон Христофор (1779—1857) — немецкий физик и химик.
 Швейггер, Карл (1830—1905) — немецкий врач-окулист, автор ряда трудов по медицине.

См. также 
 Швайгер

Примечания